Вениамин Алексеевич Краснушкин  () — литератор, публиковался под псевдонимом Виктор Севский.

Биография 
Родился в зажиточной казачьей семье, глава которой выслужил дворянство. Обучался в Новочеркасской гимназии, затем в Ростовском реальном училище ; не окончил ни одно из этих учебных заведений ввиду хронической неуспеваемости по математике.

Профессиональным литератором стал с 1908 года. Редактируя газету, имел более тысячи публикаций в местных и центральных изданиях. Им написаны роман «Кровавая слава» (1911) и биографическая книга «Генерал Корнилов» (1919). Работая в Петербурге, написал о Бунине статью «Внук Тургенева».

В период гражданской войны издавал известный в 1918—1919 годах журнал «Донская волна». Был его главным редактором.

Большинство биографов также утверждает, что Севский был расстрелян в 1920 году в Ростове, однако достоверных документов о его расстреле пока не обнаружено. Известно, что в апреле 1920 он вернулся в захваченный красными ещё в январе Ростов и поступил на службу литсотрудником Военного издательства Кавказского фронта Красной Армии, однако через несколько дней был арестован по доносу как «известный белогвардейский фельетонист». Севский обвинялся в том, что он вернулся в Ростов для подпольной работы против Советской власти. Последний известный документ о его судьбе — о передаче дела Севского из ДонЧК на рассмотрение в Особый отдел Кавказского фронта от 28 июня 1920 года.

В заявлении заключённого К. П. Ротова от 1943 года на имя Верховного прокурора СССР К. П. Горшенина говорится о работе художника Ротова в журнале «Донская волна» под редакцией Виктора Севского. Константин Ротов признаётся: «На следствии я вынужден был придумать, [что] якобы Севский завербовал меня „шпионом“ в пользу донской армии, так как следователя видно не устраивала та правда, которую я и говорил, и которую я Вам пишу сейчас».

Версия об авторстве «Тихого Дона» 

Согласно выводам филолога В. П. Назарова, в 1913 году Краснушкин начал писать роман о любовном треугольнике (Степан, Григорий, Аксинья). После начала Первой мировой войны замысел романа расширился, в 1920 году автор с незаконченной рукописью романа был арестован ЧК в Ростове-на-Дону и расстрелян, однако достоверных документов о его расстреле не обнаружено.

По мнению Назарова, рукопись романа была в ВЧК прочитана, доработана и издана под именем М. А. Шолохова с названием «Тихий Дон».

Сочинения 
 
 Виктор Севский. Дон на костылях. (Константиновск; шлюзование Дона)

Примечания

Ссылки 
 Семён Ицкович (Чикаго). Шила в мешке не утаишь, или крах «шолоховедения».
 Ольга Цымбаленко. Виктор Севский — журналист и редактор
 Падалкин А. Виктор Севский. // Загадки и тайны «Тихого Дона». — : АИРО-XXI, 2010. — С. 300—311.
 Севский В. Генерал Корнилов. Глава из книги. // Загадки и тайны «Тихого Дона». — : АИРО-XXI, 2010. — С. 312—320.
 «Писатель Шолохов» и ГПУ. Израильский литературовед Зеев Бар-Селла о том, кто на самом деле написал «Тихий Дон»

Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году